Le Voile du bonheur – cortometraggio del 1910 diretto da Albert Capellani
Le Voile du bonheur – film del 1923 diretto da Édouard-Émile Violet